Кіррберґ (Гомбурґ) () — район німецького міста Гомбурґа у федеральній землі Саарланд
 Кіррберґ (Нижній Райн) () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Райн